Павел Таран:
 Таран, Павел Александрович (род. 1992) — украинский хоккеист.
 Таран, Павел Андреевич (1916—2005) — генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.